Velik ist der Name von

 Herman Velik (1930–1976), österreichischer Politiker und Lehrer
 Marijan Velik (* 1961), österreichischer Fußballspieler und -trainer

 Cape Velnik, Papua-Neuguinea
 Yuxarı Velik, Siedlung in Aserbaidschan